Barmbach ist ein geographischer Name:

 Hof Barmbach, Siedlungsplatz der Gemeinde Brechen, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

 Barmbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs zwischen Ober- und Niederbrechen, Gemeinde Brechen, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Brambach